een type vuurwapen, zie Luger P08 (pistool)
 Luger (film), een film van regisseur Theo van Gogh
 Bernt Luger, een Nederlands schrijver en journalist
 Lex Luger, ringnaam van Lawrence Wendell Pfohl, Amerikaans worstelaar en American-football-speler